Амайя — испанское имя и фамилия.

Фамилия 
 Амайя Амадор, Рамон (1916—1966) — гондурасский прозаик, журналист, политик.
 Амайя, Андрес (род. 2001) — колумбийский футболист.
 Амайя, Антонио (род. 1983) — испанский футболист, защитник.
 Амайя, Иван (род. 1978) — испанский футболист, защитник.
 Амайя, Кармен (1913—1963) — испанская танцовщица, певица, актриса кино, легендарная исполнительница танца фламенко.
 Амайя, Рафаэль (род. 1977) — мексиканский актёр и продюсер.
 Амайя, Хосе (род. 1980) — колумбийский футболист.

Другое 
 «Амайя» — опера Хесуса Гуриди.